Ваљадарес има више значења:

 Ваљадарес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ваљадарес (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ваљадарес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику